Préfixe numérique#Les préfixes numériques
Octo-giciel
Octo-puce